Бут може да се односи на:
 бутина, део људског тела
 бут, део животиње
 бут односно бутовање, процедура стартовања рачунарског система
 Бутс, град у Француској

Види још 
 Списак чланака који почињу са but (латиницом) односно бут (ћирилицом)